Zack i Kwak (ang. Zack and Quack, 2014-2017) – brytyjsko-izraelsko-południowokoreański serial animowany.

Premiera serialu miała miejsce 7 lutego 2014 roku na brytyjskim Nick Jr. W Polsce premiera serialu odbyła się 28 kwietnia 2014 roku na antenie Nickelodeon Polska w bloku NickJr.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach siedmioletniego chłopca imieniem Zack, który wraz ze swoim kaczym przyjacielem Kwakiem codziennie przeżywa niesamowite przygody.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Joanna Węgrzynowska-Cybińska
Dialogi i teksty piosenek: Piotr Radziwiłowicz
Dźwięk i montaż: Michał Skarżyński
Kierownictwo produkcji: 
 Elżbieta Araszkiewicz (odc. 1-7),
 Anna Kuszewska (odc. 27-28, 32-33)
Nadzór merytoryczny: Katarzyna Dryńska
Udział wzięli:
 Marek Moryc – Zack (odc. 1-26)
 Filip Rogowski – Zack (odc. 27-39)
 Amelia Natkaniec – Kira (w tyłówce pierwszej serii lektor błędnie podaje imię Natalia)
 Beata Wyrąbkiewicz – Hop
 Magdalena Krylik – Siup
 Kuba Jankiewicz – Puszek
 Miłogost Reczek – Kumkacz
 Stefan Knothe – Czarodziej z Papierlotu
 Karol Osentowski – Król Papierlotu
 Paweł Szczesny – Mikołaj (odc. 20b)
 Bartosz Wesołowski – Pegaz (odc. 31a)
 Joanna Pach-Żbikowska – Wróżka Kwiatuszka (odc. 36a)
 Mikołaj Klimek – Olbrzym (odc. 36b)
 Cezary Kwieciński – Papa Krok (odc. 38a)
 Janusz Wituch – kogut (odc. 39a)
 Robert Tondera – Pablo Kartkasso (odc. 39b)
 Antoni Scardina – Rysiu (odc. 39b)
 Jakub Szydłowski
 Katarzyna Łaska
 Miłosz Konkel
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska
 Beata Jankowska-Tzimas
 Jakub Wieczorek
 Piotr Bajtlik
 Andrzej Chudy
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński
 Anna Sztejner
 Jacek Król
 Krzysztof Cybiński
i inni

Lektor: Radosław Popłonikowski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Seriale telewizyjne zakończone w 2017